Кристал Стил (, урождённая Брэнди Мари Макклири, ; род. 29 ноября 1982 года, Ирвайн, Ориндж, Калифорния, США) — американская порноактриса.

Биография 

До прихода в порноиндустрию, в 17 лет Стил работала стриптизёршей, используя поддельное удостоверение личности. В порнобизнесе она дебютировала в 2001 году. Стил также снималась для множества мужских журналов, таких как Hustler. Снялась в клипе группы Atreyu «Right Side Of The Bed». 

Кристал Стил любит путешествовать (любимая страна — Египет), ей нравятся экстремальные виды спорта (сноуборд). Несмотря на то, что Стил слушает много различной музыки, любимым стилем она называет тяжёлую музыку, самые любимые группы Стил: Nothingface, Motograter, Eths, Tribal Ink, Korzus, Atreyu, Pentagram, Hotwire, Rob Zombie, Element Eighty.

Премии и номинации 
 2003 номинация на AVN Award в категории «лучшая лесбийская сцена, видео» — Four Finger Club 21
 2004 NightMoves Award в категории «старлетка года»
 2006 номинация на  AVN Award — «лучшая сцена стриптиза» — My Plaything: Krystal Steal
 2006 номинация на AVN Award в категории «лучшая лесбийская сцена» — Krystal Method
 2006 номинация на AVN Award в категории «лучшая парная сцена, видео» — Krystal Method
 2007 номинация на AVN Award в категории «лучшая парная сцена, фильм» — Jenna’s Provocateur

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами